Metadiplodia är ett släkte av svampar. Metadiplodia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Metadiplodia